

Patronyme 

 Louis Chicoilet de Corbigny (1771-1811), haut fonctionnaire français ;
 Charles-Paul Brossard de Corbigny (1822-1900), explorateur et ingénieur français.

Toponyme 

 Corbigny, commune française de la Nièvre ;
 Abbaye Saint-Léonard de Corbigny, monastère bénédictin français de la Nièvre ;
 Canton de Corbigny, canton français du département de la Nièvre ;
 Chemin de fer de Corbigny à Saulieu (1901-1939), chemin de fer français de Corbigny à Saulieu ;
 Communauté de communes Tannay-Brinon-Corbigny, communauté de communes de la Nièvre ;
 District de Corbigny (1790-1795), division territoriale française du département de la Nièvre ;
 Gare de Corbigny, gare ferroviaire française du département de la Nièvre.